Ліндсі Девенпорт і Мері Джо Фернандес були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Аманда Кетцер і Марі П'єрс виграли титул, перемігши у фіналі пару Сон Хі Пак і Ші-тін Ван з рахунком 6–3, 7–6.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші дві сіяні пари виходять без боротьби у чвертьфінал.

 Хіракі Ріка /  Міягі Нана (півфінал)
 Ріта Гранде /  Кімберлі По (півфінал)
 Сон Хі Пак /  Ші-тін Ван (фінал)
 Аннабел Еллвуд /  Керрі-Енн Г'юз (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1996 Nichirei International Championships Doubles Draw 

Nichirei International Championships
Тур WTA 1996